

Persone 
 Charlotte Lingg – sciatrice alpina svizzera naturalizzata liechtensteinese
 Hansjörg Lingg – ex calciatore liechtensteinese di ruolo difensore
 Hermann Lingg – poeta e romanziere tedesco
 Louis Lingg – anarchico statunitense di origine tedesca
 Maximilian von Lingg – vescovo cattolico tedesco